Benton County  ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Benton County (Arkansas)
 Benton County (Indiana)
 Benton County (Iowa)
 Benton County (Minnesota)
 Benton County (Mississippi)
 Benton County (Missouri)
 Benton County (Oregon)
 Benton County (Tennessee)
 Benton County (Washington)